Yao se poate referi la:

 Împăratul Yao, un conducător legendar al Chinei.
 Municipiul Yao, o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.

Vezi și
 Yaoi